Municipio de Laird puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Laird (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Laird (condado de Phelps, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Phelps.